Neuhauser est un nom de famille d'origine allemande, porté notamment par :

Patronyme 
 Adele Neuhauser, née en 1959, actrice autrichienne ;
 Edward B.D. Neuhauser, radiologue américain, découvreur de l'anomalie de Neuhauser ;
 Salomé Neuhauser, née en 1994, joueuse d'échecs française ;

Autres 
 (13980) Neuhauser, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 une société de boulangerie et viennoiserie industrielle, filiale du Groupe Soufflet, en France.